BQO peut désigner :
 Aéroport de Tehini, un aéroport desservant Bouna en Côte d'Ivoire, selon le code AITA des aéroports.

BQO peut désigner :
 , un concept mathématique.

Code IATA des aéroports